Der Begriff Tobermory bezeichnet:

 eine Ortschaft auf der Isle of Mull, siehe Tobermory (Schottland)
 eine Whiskybrennerei in Tobermory, siehe Tobermory (Whiskybrennerei)
 ein Ortsteil in Ontario (Kanada), siehe Northern Bruce Peninsula